Les Frontenacs de Kingston sont une franchise canadienne de hockey sur glace qui évolue de 1959 à 1964 dans l' (EHL).

Histoire 
La franchise est créée en 1959 dans la nouvelle . Affiliés aux Bruins de Boston pendant leurs quatre années d'existence, les Frontenacs remportent l'EHL en 1963. La saison suivante, quand cette dernière est dissoute, la franchise déménage à Minneapolis où elle devient les Bruins de Minneapolis et joue dans la Ligue centrale professionnelle de hockey. Deux ans plus tard, elle déménage à nouveau et devient les Blazers d'Oklahoma City.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1 || 1959-1960 || 70 || 28 || 39 || 3 || 59 || 42,1 % || 297 || 326 || Derniers || Non qualifiés || Cal Gardner
|-
| 2 || 1960-1961 || 70 || 29 || 33 || 8 || 66 || 47,1 % || 259 || 269 ||  || Défaite au  tour || 
|-
| 3 || 1961-1962 || 70 || 38 || 24 || 8 || 84 || 60,0 % || 274 || 224 ||  || Finalistes || Wren Blair
|-
| 4 || 1962-1963 || 72 || 42 || 19 || 11 || 95 || 66,0 % || 300 || 229 ||  || Vainqueurs || Wren Blair

Joueurs ayant joué pour les Frontenacs 
Liste ci-dessous reprend la totalité des joueurs ayant joué pour les Frontenacs de Kingston au cours des quatre années d'existence de la franchise ainsi que leurs statistiques au sein du club.

Références 

Frontenacs de Kingston
Kingston